Clarence Raymond Shoemaker, (1874-1958), een Amerikaans zoöloog
Eugene Shoemaker, (1928-1997), een Amerikaans geoloog, astronoom, kometenjager en aspirantastronaut